Титула папе је дата епископу града Рима, поглавару Римокатоличке цркве. Настала је од грчке ријечи папас која значи отац, а користи се из поштовања. У Католичкој цркви папа има највећи ауторитет у свим црквеним питањима. Беатификација (благослов) је папско признање да је особа живјела смјерно и светитељски, и таквима се додјељује титула „благословен“. То је први корак у процесу канонизације, која води у проглашење за свеца.

Хронолошка листа папа одговара листи датој у Annuario Pontificio под насловом "I Sommi Pontefici Romani" (Врховни поглавари Рима), не рачунајући оне који су јасно наведени као антипапе. Annuario Pontificio коју сваке године објављује римска курија више не користи редне бројеве за идентификацију папа, наводећи да је у неким временима немогуће одлучити који је папа легитиман.

Напомене уз списак 

1) Постоји празнина од четири године између Марселина и Марселина I. Неки историчари верују да је овде реч о истој особи, али се други са тиме не слажу и напомињу да је Марселин I управљао Црквом од 304. до 309.

2) Антипапа Феликс II је у прошлости сматран за легитимног папу. Римска нумерација у именима Феликса III (II), који је владао од 483. до 492, и Феликса IV (III), који је владао од 526. до 530, веома зависи од прихватања (када се користи први број) или неприхватања (када се користи други број) легитимитета Феликса II. Тако се Феликс V, и сам антипапа, није потписивао као Феликс IV показујући тако да сматра Феликса II за легитимног. Листа папа није доследна када је ово у питању. Тако је Јован XVI био антипапа, а следећи папа који је дошао на престо потписивао се као Јован XVII. Догађало се и супротно. Јован XXIII је био антипапа; Папа Јован XXIII га је игнорисао и узео је исто име и број. Идентичан је случај са антипапом Виктором IV и папом Виктором IV.

3) Стефан (II) је био легитимно изабран за папу 752, али је умро пре епископског посвећења. Због таквих околности, сматра се да он уопште није био папа. Новија теологија која се бави папством оповргава такво мишљење, па га је -{Annuario Pontificio}- поменуо као папу у издању из 1961, тако да када су у питању папе које носе име Стефан, у загради су бројеви који рефлектују новије мишљење.

4) Јован XIX. Због средњовековне грешке у попису, нема Јована XX. Можда је због антипапе Јована (? - 844.) дошло до забуне у попису.

5) Датум владавине Бенедикта V (964—966) се преклапа са датумом његовог претходника Лава VIII (963—965), и његовог наследника Јована XIII (965—972). При свему томе, Бенедикт је сматран за легитимног папу.

Спољашње везе 

Папе